Епи́скоп Дамиа́н (, в миру Мамука (Омар) Константинович Хупения, ; 6 августа 1959, Сухуми — 30 июля 2022, Мартоф, Квемо-Картли) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Самтависский и Каспский.

Биография 
В 1976 году окончил среднюю школу № 16 в Сухуми и в том же году поступил в Грузинский сельскохозяйственный институт. В течение многих лет он работал на Сухумской табачной фабрике.

В 1992—1993 годах он воевал в Абхазии в составе отряда «Скорпион», 23-я бригада.

В 1999 году стал помощником епископа Сагареджойского Андрея (Гвазавы). В 2002 года перешёл в Самтависскую и Горийскую епархию вслед за переведённым туда епископом Андреем.

2 января 2004 года епископом Андреем (Гвазавой) был пострижен в монашество с именем Дамиан. 4 сентября того же года в Богородице-Рождественском соборе в Гори тем же епископом был рукоположён в сан иеродиакона. 28 августа 2005 года там же тем же епископом был рукоположён в сан иеромонаха.

16 сентября 2008 года указом президента Грузии Михаила Саакашвили был награждён орденом Почёта «за выдающийся героизм во время российской агрессии в августе 2008 года».

11 октября 2013 года решением Священного синода Грузинской православной церкви был избран епископом Самтависским и Каспским. 3 ноября в соборе Светицховели католикос-патриарх всея Грузии Илия II возглавил его епископскую хиротонию.

Погиб в автокатастрофе вблизи Мартофа, Квемо-Картли, 30 июля 2022 года.

Примечания 

Епископы Грузинской православной церкви
Погибшие в автомобильных катастрофах